Staleti ima više značenja:
 Staleti (Bergamo)
 Staleti (Katancaro)